Гайпа - прізвище. Відомі люди з таким прізвищем:

 Емі Гайпа ( 1970) - американська акторка.
 Коррадо Гайпа (1925-1989) - італійський актор.

Прізвища